Па́йпер Ли́са Пера́бо (; род. 31 октября 1976, Даллас, Техас) — американская актриса.

Биография 
Пайпер родилась в Далласе и выросла в городке Томс-Ривер в штате Нью-Джерси. Её отец Джордж Уильям Перабо (по национальности португалец) — профессор поэзии в колледже округа Оушен (штат Нью-Джерси), а мать Мэри Шэрлотт Улланд (норвежка) — физиотерапевт. Имеет двух братьев: Ноя и Адама, которые также являются актёрами. В 1998 году Пайпер окончила с отличием университет Огайо со степенью бакалавра театральных искусств.

Карьера 
Её первой заметной ролью была роль в фильме «Бар „Гадкий койот“», где она сыграла Вайолет Сэнфорд по прозвищу «Джерси» — девушку, мечтающую стать композитором и приехавшую в Нью-Йорк, чтобы реализовать свою мечту. Фильм получил кинонаграду MTV в номинации «Лучший музыкальный эпизод».

Кроме кино, Пайпер также играла в театре. В 2007 году она дебютировала на Бродвее с главной ролью в пьесе «Причины быть милой» (автор Нил ЛаБут).

Личная жизнь 
С 26 июля 2014 года Пайпер замужем за актёром, режиссёром и продюсером , с которым она встречалась 3 года до их свадьбы.

Пайпер — вегетарианка. Увлечения — классическая музыка, литература, рыбалка. Она близкая подруга Лины Хиди, вместе с которой снималась в фильмах «Пещера» и «Представь нас вместе».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Огайо
Киноактрисы США